Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Pasadena, nach der Stadt Pasadena, Kalifornien:

USS Pasadena (1918), ein Frachtschiff, in Dienst von 1918 bis 1919
USS Pasadena (CL-65), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1950
USS Pasadena (SSN-752), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1989

Pasadena
Pasadena (Kalifornien)